Настюков

 Настюков, Александр Михайлович (1868—1941) — русский химик.
 Настюков, Михаил Петрович — российский фотограф XIX века.